Ederson Moraes vagy teljes nevén Ederson Santana de Moraes (Osasco, 1993. augusztus 17. –) brazil válogatott labdarúgó, a Manchester City kapusa.

2017-ben a Manchester City 40 millió eurót fizet Edersonért, amivel a világ második legdrágább kapusigazolása lett Gianluigi Buffon után. 2018. május 13-án 2025-ig szóló szerződés hosszabbítást írt alá.

Sikerei, díjai

Klub 
Benfica
Portugál bajnok: 2015–16, 2016–17
Portugál kupa: 2016–17
Portugál ligakupa: 2015–16
Portugál szuperkupa: 2016
Manchester City
 Premier League (3): 2017–18, 2018–19, 2020-21
 Angol ligakupa (2): 2017–18, 2018–19
 FA Community Shield (1): 2018
Bajnokok Ligája: Döntős. 2. hely.

Válogatott 
Brazília U23
Touloni Ifjúsági Torna: 2014

Statisztikái

Klubokban
Legutóbb 2019. április 28-án lett frissítve.

A válogatottban 
Legutóbb 2019. március 26-án lett frissítve.

Jegyzetek

További információk 
 Ederson Moraes adatlapja a Spox.de oldalon 
 Ederson Moraes adatlapja a Fussballzz.de oldalon 
 

Brazil labdarúgók
Labdarúgókapusok
1993-ban született személyek
A Rio Ave labdarúgói
A Benfica labdarúgói
A Manchester City labdarúgói
A Premier League labdarúgói
A Primeira Liga labdarúgói
Angol bajnok labdarúgók
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
Élő személyek
A 2021-es Copa América labdarúgói
A 2022-es világbajnokság labdarúgói